Fjärdskären kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fjärdskären, Iniö, Åboland, 
 Fjärdskären, Korpo, Åboland, 
 Fjärdskären, Kimitoön, Åboland,

Se även
Fjärdskär

Robotskapade Finlandförgreningar